Саная () — грузинская фамилия:

 Саная, Анзор Зурабович (род. 1989) — российский футболист.
 Саная, Вальтер Виссарионович (1925—1999) — советский футболист.
 Саная, Георгий (1975—2001) — грузинский журналист, жертва заказного убийства.
 Саная, Зураб Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист; тренер.
 Саная, Марина Вальтеровна (1959—2016) — советская фигуристка, судья ИСУ.
 Саная, Реваз (род. 1948) — советский футболист.